Molekulska formula -{C19H22FN3O3}- se može odnositi na:

 Enrofloksacin
 Grepafloksacin